Stony Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Stony Island (Connecticut)
 Stony Island (Florida)
 Stony Island (Maine)
 Stony Island (Massachusetts)
 Stony Island (Bay County, Michigan)
 Stony Island (Wayne County, Michigan)
 Stony Island (Minnesota)
 Stony Island (New York)
 Stony Island (Wisconsin)